Phase IV peut renvoyer à différents thèmes :
Phase IV, film réalisé par Saul Bass sorti en 1974.
 Phase IV, l'un des noms de scènes du DJ allemand The Speed Freak pour ses productions hardcores.
 Phase 4, un clone de Kasumi et Personnage joueur dans le jeu vidéo Dead or Alive 5 Ultimate.